Por LLC pode estar à procura de:
 Leucemia linfóide crónica - uma patologia;
 Logical Link Control - sub-camada superior do nível de ligação de dados do Modelo OSI;
 Linguagem livre de contexto - uma linguagem formal;
 Limited liability company (que pode ser traduzido livremente como "sociedade de responsabilidade limitada" ou Ltda.)
 
Desambiguação